Лос-Барриос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гибралтар. Занимает площадь 332 км². Население — 22 587 человек (на 2010 год). Расстояние — 131 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святой Исидро Лабрадор.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Los Barrios
 Los Barrios Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Blog de Edu Villegas Portero que fue de la U.D. Los Barrios.
 
 

Населённые пункты Кадиса
Муниципалитеты Кадиса